Sulle ali delle aquile (On Wings of Eagles) – romanzo di Ken Follett del 1983
 Sulle ali delle aquile (On Wings of Eagles) – miniserie televisiva del 1986 diretta da Andrew V. McLaglen
 Sulle ali delle aquile (On Wings of Eagles) – film del 2016 diretto da Stephen Shin e Michael Parker